Horvátország
Stupa, falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Stupa, Korčulához tartozó lakatlan szigetecske az Adriai-tengerben, Korčula szigetének déli partjainál